Cet article présente le guide des épisodes de la saison 7 de la série documentaire Le Survivant.

Liste des épisodes

Épisode 1 : Titre français inconnu (Fan Challenge)

Épisode 2 : Titre français inconnu (Transylvania Part 1)

Épisode 3 : Titre français inconnu (Transylvania Part 2)

Épisode 4 : Titre français inconnu (Oregon)

Épisode 5 : Titre français inconnu (India)

Épisode 6 : Titre français inconnu (Tonga)

Références 

 5